Condo steht für:
 San Pedro de Condo (kurz: Condo), Ortschaft im Departamento Oruro in Bolivien
 Condominium, englisch für Wohnungseigentum
 Kondominium bzw. Kondominat, als gemeinschaftlich ausgeübte Herrschaft mehrerer Herrschaftsträger über ein Gebiet

Condo bzw. Condò ist der Familienname folgender Personen:
 George Condo (* 1957), US-amerikanischer Maler
 Lou Condo (1948–2014), australischer Snookerspieler
 Nucci Condò (* um 1946), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:

 Conto
 Kondō (Kondo)